Podlog je pogosto naselbinsko ime

v Sloveniji 
 Podlog, občina Črnomelj
 Podlog, občina Velike Lašče
 Podlog pod Bohorjem, občina Šentjur pri Celju
 Podlog v Savinjski Dolini, občina Žalec

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Podlog, pri Suhi, nem. Pudlach, občina Suha
 Podlog, pri Šentlipšu (neuradno krajevno ime), nem. --, občina Žitara vas
ter
 Zgornji Podlog, pri Suhi, nem. Oberpudlach, občina Suha

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška